Uitgaan
 Lopen in Nederland (in België betekent lopen altijd "rennen")
 Wandelen
 Stap (gang), een manier van lopen bij paarden
 Albéric Van Stappen (1875-1934), een Belgisch politicus en burgemeester
 Charles Van der Stappen (1843-1910), een Belgisch beeldhouwer

Zie ook 
 Stap (doorverwijspagina)
 Stapper (doorverwijspagina)